Die Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1935/36 war die dritte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Niederrhein im Sportgau Niederrhein. Die Bezirksklasse wurde erneut in sechs Gruppen ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niederrhein 1936/37, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der TSV Duisburg 99 und der SSV Elberfeld durch. Durch eine Gebietsreform der Gauligen zur kommenden Spielzeit erreichte der in der Aufstiegsrunde Zweitplatzierte Rhenania Würselen den Aufstieg in die Gauliga Mittelrhein 1936/37.

Gruppe 1 
Die Vereine aus dieser Gruppe wechselten nach der Spielzeit in den Gau Mittelrhein.

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1935
Fußballsaison 1935/36